Topònims:
 Districte de Marsyas districte de Celesíria.
 Màrsies de Cària afluent del riu Meandre.
 Marsyas de Frígia, afluent del riu Meandre.
 Marsyas de Celesíria, riu de Celesíria tributari de l'Orontes i el seu nom modern és Yarmuk.
 Premsa: Marsyas (revista), revista occitana.

Vegeu també 
 Màrsies (desambiguació)